American – rzeka w USA, w stanie Kalifornia, dopływ Sacramento
 American – rzeka w USA, w stanie Waszyngton, dopływ Bumping
 American – rzeka w USA, w stanie Alaska, dopływ Agiapuk